MRY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Peninsula, Monterey / Carmel (California), Stati Uniti